Werner Schwier (oprichter strafkamp Erika): (1907-1971), Duits oorlogsmisdadiger
Werner Schwier (acteur): (1921-1982), Duits acteur en presentator.